Wrangelsches Palais ist der Name zweier Gebäude, die vom schwedischen Feldherrn Carl Gustav Wrangel in Auftrag gegeben wurden:

Wrangelsches Palais (Stockholm) und
Wrangelsches Palais (Stralsund).